Махмуд Газневі, Махмуд Газневі, Ямін аль-Давла Абу-Касим Махмуд ібн Себук-Тегін (2 листопада 971, Газні — 30 квітня 1030, Газні) — тюркський правитель держави Газневідів.
 Саїд Газневі (*д/н — після 1034) — номінальний правитель Хорезму в 1032—1034 роках.

Див. також 
 Газневіди